RFD steht für:
 RFD-TV, einen US-amerikanischen Fernsehsender
 Royal Forest Department, eine Abteilung im Ministry of Agriculture and Cooperatives von Thailand
 Rural Delivery Service (früher Rural Free Delivery), einen Versanddienst für ländliche Gegenden in den USA
 Rückenfettdicke, ein Maß für die Konditionsbewertung von Milchkühen
 Chicago Rockford International Airport (ICAO-Code), US-amerikanischer Flughafen

RfD steht für:
 Reference dose, die maximal tolerierbare orale Einnahmemenge einer toxischen Substanz
 Request for Discussion, ein Änderungsantrag im Usenet
 Rock für Deutschland, ein Rechtsrock-Festival

Abkürzung